Суон-Ривер:

 Суон-Ривер — британская колония, основанная на реке Суон.
 Суон-Ривер — тауншип в округе Моррисон, Миннесота, США.